Simla kan syfta på följande saker:
Ett samiskt namn för renko
För traditionen att ge en "tandsimla", se tandfe

Geografiska platser

Orter i Indien 

 Shimla, delstatshuvudstad, Himachal Pradesh, 
 Shimla (distrikt), Himachal Pradesh, 
 Jutogh, ort, Himachal Pradesh, Shimla, 
 Dagshai, ort, Himachal Pradesh, Solan,

USA 

 Simla (ort), Colorado, Elbert County, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar